Финал Кубка Англии 1903 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1902/03. Он стал 32-м финалом Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Матч прошёл 18 апреля 1903 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Бери» и «Дерби Каунти». Победу в матче с разгромным счётом 6:0 одержал «Бери». В том розыгрыше Кубка Англии «Бери» не пропустил ни одного мяча в свои ворота.

Путь команд к финалу 
 Бери

Раунд 1: Вулверхэмптон Уондерерс (Д) 1:0
Раунд 2: Шеффилд Юнайтед (В) 1:0
Раунд 3: Ноттс Каунти (Д) 1:0
Полуфинал: Астон Вилла (Н) 3:0

 Дерби Каунти

Раунд 1: Бирмингем (Д) 2:1
Раунд 2:  Блэкберн Роверс (Д) 2:0
Раунд 3: Сток (Д) 3:0
Полуфинал: Миллуолл (Н) 3:0

Матч

Обзор матча 
За «Дерби Каунти» в финале не смог сыграть травмированный Стив Блумер, но даже несмотря на это перед игрой «бараны» считались фаворитами. Однако в реальности в игре тотально доминировал «Бери», забивший в ворота соперника шесть безответных мячей, что было рекордом финалов Кубка Англии до 2019 года, когда это достижение повторил «Манчестер Сити» в финале 2019 года. «Бери» также установил рекорд как единственная команда, выигравшая Кубок Англии и не пропустившая ни одного мяча в свои ворота в течение всего розыгрыша турнира.

«Дерби» сыграл очень плохо, у вратаря «Бери»  почти не было работы, а защитник  и хавбек  даже подключались к атакам своей команды. Атаку «Бери» вёл , хотя сам он не забил.  сделал «дубль».

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-Cupfinals.co.uk 
 Отчёт о матче на сайте 11v11.com 

1903
Кубок Англии 1903
Кубок Англии 1903
Футбол в Англии в сезоне 1902/1903
Футбол в Европе в 1903 году
События 18 апреля
Апрель 1903 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1903 год в Лондоне